Castex, cabo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Castex, cabo (udde i Antarktis, lat -63,35, long -55,55), 
 Castex, cabo (udde i Antarktis, lat -63,33, long -61,98), 

Robotskapade Antarktisförgreningar